

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito il 26 marzo 2017 in occasione del match di campionato perso 3-0 contro il .

Collegamenti esterni